

Sigle 
 Intel Architecture Labs – divisione della Intel
 International Algorithmic Language – nome originario del linguaggio di programmazione ALGOL 58
 International Auxiliary Language – lingua ausiliaria internazionale
 Innovazione Apprendimento Lavoro IAL – ente di formazione italiano

Altro 
 IAL – abbreviazione aeronautica di Instrument approach landing procedure, procedura di avvicinamento strumentale per l'atterraggio